Mohamed Ali ist der Name folgender Personen:

 Amira Mohamed Ali (* 1980), deutsche Politikerin
 Mohamed Ali (Fußballspieler) (* 1992), indischer Fußballspieler

Siehe auch
 Muhammad Ali (Begriffsklärung)